SUPT16H () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 047 амінокислот, а молекулярна маса — 119 914.

Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, пошкодження ДНК, репарація ДНК, реплікація ДНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки